La Copa del Rey 1987-1988 fu la 84ª edizione della Coppa di Spagna. Il torneo iniziò il 2 settembre 1987 e si concluse il 30 marzo 1988. La finale si disputò allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid dove il Barcellona conquistò la sua ventunesima Coppa.

Formula e squadre partecipanti 
In questa edizione presero parte tutte le squadre di Primera División, Segunda División, 76 squadre di Segunda División B e 38 squadre di Tercera División che si sfidarono in scontri ad eliminazione diretta. Tutte le squadre di Segunda División, eccetto le tre neopromesse, erano qualificate direttamente per il terzo turno così come le tre neopromosse di Primera División. Le altre diciassette squadre di Primera División erano qualificate direttamente per i sedicesimi. In questa edizione non era presente la regola dei gol fuori casa.

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Quarto turno

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Note

Voci correlate 
Primera División spagnola 1987-1988
Segunda División spagnola 1987-1988
Segunda División B spagnola 1987-1988

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1987
Calcio nel 1988
1987-1988